Леспези има више значења:

 Леспези (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Леспези (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Леспези (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Леспези (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Леспези (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Леспези (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Леспези (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији